Cette page contient les pages d'homonymie de Luxembourg et Luxemburg.

Patronyme 

  ;

 Arkady Luxemburg, compositeur d'origine juive soviétique (de Moldavie) devenu américain ;
 Emil Luxemburg, chef d'orchestre, violoniste, altiste et professeur de musique américano-moldave ;
 François-Henri de Montmorency-Luxembourg (1628‑1695), dit maréchal de Luxembourg, un militaire français ;
 Rosa Luxemburg (1870-1919), dont le nom est parfois retranscrit en Rosa Luxembourg, une révolutionnaire allemande d'origine russo-polonaise et théoricienne marxiste.

Toponyme 

 Luxembourg ou grand-duché de Luxembourg, un pays d'Europe ;
 circonscription électorale européenne de Luxembourg, l'unique circonscription électorale luxembourgeoise pour les élections européennes ;
 Comté de Luxembourg (1059–1353) ;
 Duché de Luxembourg (1353–1795), un duché du Saint-Empire romain germanique ;
 Prévôté de Luxembourg, ancienne entité territoriale ;
 Arrondissement judiciaire de Luxembourg, un arrondissement judiciaire du pays ;
 District de Luxembourg, un ancien district du pays ;
 Canton de Luxembourg, un canton du pays ;
 Luxembourg, commune de ce canton et capitale du Grand-Duché ;

 Province de Luxembourg, province wallonne ;
 Arrondissement judiciaire du Luxembourg, un arrondissement judiciaire de cette province ;
 Gare de Bruxelles-Luxembourg, gare de Bruxelles, anciennement gare du Quartier Léopold ;
 Place du Luxembourg, place située à Ixelles ;

 Palais du Luxembourg, un bâtiment où siège le Sénat français ;
 Jardin du Luxembourg, un jardin parisien où est érigé ce bâtiment ;
 Le Petit Luxembourg, jouxtant les deux précédents et résidence du président du Sénat ;
 Musée du Luxembourg, qui appartient au Sénat français ;
 Prison du Luxembourg, une utilisation du palais pendant la Révolution ;
 Gare du Luxembourg, sur la ligne B du RER d'Île-de-France, proche du jardin du Luxembourg ;
 Hôtel de Montmorency-Luxembourg, un ancien hôtel particulier de Paris du  dont il ne subsiste que de faibles vestiges ;
 Le Luxembourg, un lieu-dit de la commune de Balsièges (Lozère), qui abrite notamment la gare du Luxembourg ;
 Luxembourg français, un nom donné au territoire cédé par le Luxembourg à la France en 1659 ;
 Bouy-Luxembourg, une commune située dans le département de l'Aube ;

 Luxemburg (Iowa) ;
 Luxemburg (Wisconsin) ;
  ;

 Luxemburg (Daghestan).

Autres 
 Lady Rosa of Luxembourg, sculpture de 2001
 Les 3 Luxembourg, un cinéma parisien
 Rosa Luxemburg, un film allemand sorti en 1986
 Effet Luxembourg, en physique

Homonymie de toponyme